Муйди́нов () — узбекская фамилия; имеет женскую форму Муйдинова. Известные носители:
 Муйдинов, Абубакир (род. 2000) — узбекистанский футболист.
 Муйдинов, Махмуд Муйдинович (1939 — ?) — советский слесарь-жестянщик, Герой Социалистического Труда.

 Муйдинова, Саходатхон (род. 1952) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.